Densitometrie bezeichnet verschiedene Verfahren zur Messung von Dichten.

 Messung der Farbdichte, siehe Densitometrie (Farbdichtemessung)
 Knochendichtemessung (Osteodensitometrie)
 Messung der durchschnittlichen Dichte eines (menschlichen) Körpers (Ganzkörper-Densitometrie):
 Hydrodensitometrie (Unterwasserwiegen)
 Luftverdrängungsplethysmographie